Brasil
União Futebol Clube (São Paulo), conhecido como União Mogi
União Futebol Clube (Alagoas)
União Bandeirante Futebol Clube, do Paraná
União Agrícola Barbarense Futebol Clube, de São Paulo
União Nacional Futebol Clube, do Rio de Janeiro
União Lapa Futebol Clube, de São Paulo
União Suzano Atlético Clube, de São Paulo

Portugal
União Futebol Clube Os Pastilhas
União Nogueirense Futebol Clube, do Porto
União Futebol Clube de Almeirim

Desambiguações de clubes